Schörling ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schörling (1872–1958), deutscher Ingenieur und Fabrikant
 Melker Schörling (* 1947), schwedischer Unternehmer

Schörling steht für

 Bucher Schörling, Aktiengesellschaft zum Bau von Kommunalfahrzeugen
 Schörling Rail Tech, Spezialfahrzeughersteller aus Sehnde